Центральный банк Комор () — центральный банк Союза Коморских Островов.

История 
До 1975 года Коморы входили в зону деятельности Банка Мадагаскара и Коморских островов. 31 декабря 1974 года в Париже создан Эмиссионный институт Коморских островов. 1 июня 1975 года ему были переданы эмиссионные функции. В 1978 году вместо франка КФА введён коморский франк.
1 июля 1981 года начал операции Центральный банк Комор.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Коморы
Экономика Комор